Aristides Zacarias é um regente, instrumentista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Sambas em black tie
 Sambas em desfile
 Uma noite no Country Club
 Coquetel dançante Nº 2
 Música, maestro
 Gavião/É de estourar

Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Naturais de Jaboticabal